Борино може да се отнася за:

 Борино – село в България;
 Борино – община в България;
 Борино – община в Северна Македония;
 Борино – защитена местност в България.